Love Bites kan avse:

Film och TV
 Love Bites (TV-serie) – en TV-serie från 2010-11 med Becki Newton  
 Love Bites (film) – (också känd som Love Bites: The Reluctant Vampire), en film från 1993 med Adam Ant

Musik

 Love Bites (musikalbum) – ett musikalbum från 1978 av Buzzcocks
 Love Bites (sång) – en sång från 1987 på albumet Hysteria (Def Leppard-album) av Def Leppard
 Love Bites (sång av Judas Priest) – en sång från 1984 på albumet Defenders of the Faith av Judas Priest